Eine Notarkammer ist eine berufsständische Organisation des Notariats:
 Notarkammer für die Einrichtung in Deutschland
 Notarkammer (Estland)
 Notarkammer (Litauen)
 Föderale Notarkammer (Russland)
 Ukrainische Notarkammer

Siehe auch:
 In Österreich wird die entsprechende Organisation Notariatskammer genannt.
 In der Schweiz wird die entsprechende Organisation Schweizerischer Notarenverband genannt.